Het seizoen 2004/05 was de 24e editie van de dameshoofdklasse hockey waarin onder de KNHB-vlag om het landskampioenschap hockey werd gestreden. De competitie begon op 19 augustus 2004 en duurde tot 20 april 2005. Officieel ging de competitie door het leven onder de naam Rabo Hoofdklasse.

In het voorgaande jaar degradeerde Bloemendaal rechtstreeks. Hiervoor kwam SCHC in de plaats.

Den Bosch pakte voor de 8e maal op rij de landstitel. Onderin degradeerden HGC en Oranje Zwart naar de Overgangsklasse.

Eindstand
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play-offs kampioenschap
Na de reguliere competitie werd het seizoen beslist door middel van play-offs om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen.  De nummer 1 neemt het op tegen de nummer 4 en de nummer 2 neemt het dan op tegen de nummer 3. De winnaars hiervan komen in de finale.

Amsterdam, Den Bosch, Laren en Kampong hadden zich geplaatst voor de eindstrijd.

Eerste halve finales

Tweede halve finales

Finale

Den Bosch kampioen hoofdklasse dames 2004/05.

Promotie/Degradatie play offs
De als 10de en 11de geëindigde hoofdklassers Push en Oranje Zwart moesten zich via deze play offs proberen te handhaven in de hoofdklasse. Pinoké en Hurley zijn kampioen geworden van de overgangsklasse en moeten uitmaken wie de opengevallen plaats in de hoofdklasse overneemt van HGC.

Play off rechtstreekse promotie

Pinoké is gepromoveerd en Hurley neemt het op tegen Oranje Zwart om promotie/handhaving. De nummers 2 van de beide overgangsklassen Groningen en Forward nemen het tegen elkaar op om te bepalen wie in de tweede serie play offs het dan op mag nemen tegen Push.

Play off nummers 2 overgangsklasse

Forward terug naar overgangsklasse en Groningen speelt play off tegen Push.

Play offs tweede serie

Push handhaaft zich en Hurley promoveert naar de hoofdklasse. Oranje Zwart degradeert naar de overgangsklasse.

Externe link
 Website van de hoofdklasse 2004/05

Hockey in 2004
Hockey in 2005
 2004/05